BQ poate fi:
 Becquerel, prescurtat Bq este o unitate SI de măsură a radioactivității
 Caribbean Netherlands, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .bq, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Caribbean Netherlands
 Insula Navassa, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu